Masters 1999 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 7 - 14 februari 1999 i Wembley Conference Centre. Startfältet bestod av de sexton högst rankade spelarna, plus David Gray, som vann kvalturneringen Benson & Hedges Championship, och Jimmy White, som fick ett wildcard.

John Higgins vann finalen, hans första Masterstitel. Det betydde att han nu stod som titelförsvarare i de tre stora turneringarna samtidigt, efter att ha vunnit VM 1998 och UK Championship 1998.

Resultat 

1999 i Storbritannien
1999
Snookersäsongen 1998/1999